Nootka, quelquefois francisé en Noutka, est le nom par lequel l'explorateur britannique James Cook désigna une tribu amérindienne qu'il rencontra à Yuquot sur la côte ouest de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique au Canada. Les populations concernées ont décidé en 1978 de se faire appeler par le terme « Nuu-chah-nulth ».

Le mot Nootka peut faire référence aux sujets suivants :

 La tribu amérindienne Nootka (ou Nuuchahnulth).
 La  langue Nootka (ou Nuuchahnulth).
 Le lieu appelé baie Nootka (en anglais : Nootka Sound ) qui est situé sur la côte ouest de l'île de Vancouver.
 La crise de Nootka (ou controverse de Nootka) qui oppose la Grande-Bretagne et l'Espagne à la fin du  au sujet de la possession des territoires américains bordant le nord de l'océan Pacifique.
 Le traité de Nootka, signé en 1790 entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui a permis de régler la crise de Nootka.
 L'île Nootka, située à proximité de l'île Vancouver dont elle est séparée par la baie Nootka.
 La plante appelée rosier de Nootka (Rosa nutkana).
 L'arbre appelé cyprès de Nootka ou cyprès de Nutka (Xanthocyparis nootkatensis).

Homonymie
Colombie-Britannique